Adega no plural
 Adegas (Crato) — aldeia da vila do Crato
 Adegas (Tagilde) — aldeia da freguesia de Tagilde
 Praia das Adegas — praia da freguesia de Odeceixe

Desambiguações de topônimos